Como la vida misma es una telenovela chilena de género comedia, escrita por Marcelo Castañón y Valentina Pollarolo, dirigida por Felipe Arratia y producida por la productora audiovisual Mazal. Será emitida por Mega desde el marzo de 2023, sucediendo en el horario a La ley de Baltazar.

Argumento
Una pareja de adultos decide iniciar nuevas relaciones sentimentales una vez que se divorcian, poniendo en la palestra el amor después de los cuarenta años.

Reparto 
 Sigrid Alegría como Soledad García
 Diego Muñoz como Alonso Valdés
 Íngrid Cruz como Octavia Werner
 Andrés Velasco como Marco Morales
 Elisa Zulueta como Paula Saéz
 Sebastián Layseca como René García
 Claudia Pérez como Kathy Lopez
 Rodrigo Muñoz como Guillermo "Memo" Aguilera
 Coca Guazzini como Malú Ruiz Tagle
 Héctor Noguera como Armando Morales
 Teresita Reyes
 Claudio Castellón como caco
 Felipe Rojas
 Max Salgado como Joselo Morales García
 Octavia Bernasconi como Carol Morales García
 Andrew Bargsted como Bruno Aguilera Lopez
 Oliver Borner 
 Amara Pedroso
 Sol Parga
 Sebastián altamirano como Javier valdes

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial

Telenovelas de Chile
Telenovelas de Mega
Televisión de Chile en 2023
Telenovelas iniciadas en 2023